Шене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Шене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта
 Шене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Шене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Шене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя

 Лассе Шене — данський футболіст
 Генріх Шене — нацистський діяч
 Патрік Шене — французький актор, кінорежисер та сценарист